Grumman XF12F bylo navrhované označení dvou příbuzných letounů firmy Grumman:

 Grumman F11F-1F Super Tiger 
 Grumman G-118

XF12F